Джей-Ей-Ей-Ар-Ес (Північна Кароліна) (англ. JAARS) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Юніон штату Північна Кароліна.
 Ю-Ес-Ей тудей, «Ю-Ес-Ей Тудей» (англ. «USA Today», укр. «США сьогодні») — перша загальнонаціональна щоденна газета в США.
 Ей Айдара (фр. Eye Haidara; нар. 7 березня 1983, Булонь-Біянкур, Франція) — французька акторка.
 Ей (фр. Heilles) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза.
 Ей Джей Лі, Ейпріл Жанетт Брукс (в дівоцтві — Мендес) (англ. April Jeanette Brooks (Mendez), нар. 19 березня 1987) — американська професіональна реслерка.
 Гаскірс-Пуан-ла-Ей (англ. Gaskiers-Point La Haye) — містечко в Канаді, у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.
 Ей Джей Маклін, Олександр Джеймс Маклін (англ. Alexander James McLean) також відомий як Ей Джей Маклін (нар. 9 січня 1978, Вест-Палм-Біч, США) — американський музикант.